El hongo de cazahuate es el hongo parasitario del árbol cazahuate, alimento de la cocina mexicana, y puede hacer referencia a las especies:
 Pleurotus ostreatus
 Armillaria mellea